Das Einzel-Skispringen der Frauen von der Normalschanze bei den Olympischen Winterspielen 2018 fand am 12. Februar 2018 im Alpensia Jumping Park statt.

Maren Lundby aus Norwegen erzielte in beiden Durchgängen das beste Ergebnis und errang somit den Olympiasieg. Die Deutsche Katharina Althaus gewann die Silbermedaille. Die Japanerin Sara Takanashi erhielt die Bronzemedaille. Titelverteidigerin und Weltmeisterin Carina Vogt aus Deutschland belegte nur den fünften Rang hinter der Russin Irina Awwakumowa. Es nahmen 35 Skispringerinnen aus 14 Ländern teil, die alle in die Wertung kamen.

Daten 
Datum: 12. Februar 2018, 21:50 Uhr 
Hillsize: 109 m 
K-Punkt: 98 m

Ergebnisse

Weblinks 
 

Normalschanze Frauen
Frauenskisprungwettbewerb